Castillo de San Antón puede referirse a:

Castillo de San Antón, en la provincia española de La Coruña.
Castillo de San Antón, en la provincia española de Málaga.